Фабриция () — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Вибо-Валентия.

Население составляет 2689 человек, плотность населения составляет 71 чел./км². Занимает площадь 38 км². Почтовый индекс — 88020. Телефонный код — 0963.

Фабриция граничит с Аккуаро, Арена, Галатро, Гроттерия, Мартоне, Монджана, Нардодипаче, Сан-Пьетро-Ди-Карида.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта